Суассо́н () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 95 км на північний схід від Парижа, 95 км на південний схід від Ам'єна, 30 км на південний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 12880 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 28335,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Уродженці 
 Гунтрамн I (525—593) — король франків у 561—592 роках з династії Меровінгів.
 Жонатан Брізон (* 1983) — відомий французький футболіст, півзахисник.
 Бернар Суассонський — французький будівничий з міста Суассон.

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт
 [ Розташування муніципалітету Суассон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Міста Франції
Суассон
Столиці колишніх держав
57 до н. е.